Harry i Toto (, 2008) – brytyjsko-polski serial animowany. Pomysłodawcą serialu jest Paul Shuttleworth, projekt kreskówki stworzyła natomiast działająca w Gdańsku firma Grupa Smacznego (GS Animation).

Opis fabuły 
Serial Harry i Toto opowiada o przygodach dwóch przyjaciół: zająca i żółwia, którzy mieszkają w mieście przeciwieństw - Przeciwnościach. W każdym z odcinków bohaterowie muszą wybierać między przeciwieństwami. Dzięki temu dzieci uczą się nowych pojęć na podstawie różnych sytuacji z życia Harry'ego i Toto oraz ich przyjaciół.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona główna

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2008